Stati Uniti d'America
Hackberry – census-designated place della Parrocchia di Cameron, Louisiana
Hackberry – città della Contea di Denton, Texas
Hackberry – unincorporated community della Contea di Mohave, Arizona